El término Calderoni puede hacer referencia a:

 Cobitis calderoni. especie de pez de la familia Cobitidae.
 Notnops calderoni, especie de araña araneomorfa de la familia Caponiidae.

 Guillermo González Calderoni (1949-2003), el comandante de la Policía Judicial de México e importante servidor del procurador general de México.
 Rita Calderoni (1951-), actriz italiana.